Coll es un nombre propio que puede referirse a: 

Coll, un pequeño pueblo de la Alta Ribagorza.
Coll de Nargó, otro pueblo del Alto Urgel.
 Isla de Coll, una pequeña isla en el archipiélago de las Hébridas Interiores

También es el apellido de varias personalidades:
Josep Coll, uno de los autores clásicos de la revista TBO.
José Luis Coll, integrante del dúo cómico Tip y Coll.
 Juan Coll Fuster,  militar español, coronel de infantería,  Alcalde de Palma de Mallorca y  procurador en las Cortes Españolas. 
 Joan Coll Crespí, Alcalde de Palma de Mallorca.
 Francisco Coll García, compositor español.
Francisco Coll y Guitart, dominico español fundador de las Hermanas Dominicas de la Anunciata.
 Fulgencio Coll Bucher jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra de España.
 Fulgencio Coll de San Simón, (1907-1978) fue un militar español, presidente de la Diputación provincial de Baleares y también procurador en Cortes.
Antonio Coll, ex ciclista español, profesional entre 1979 y 1989.